Jezioro peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne

 Jezioro est un village de la voïvodie de Basse-Silésie 
 Jezioro est un village de la voïvodie de Lublin 
 Jezioro est un village de la voïvodie de Mazovie 
 Jezioro est un village de la voïvodie de Silésie 
 Jezioro est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie